Sikma ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Sikma (* 1955), US-amerikanischer Basketballspieler
 Luke Sikma (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler